C10H14O2 – formula molecolare del nepetalattone
C10H14O2 – formula molecolare del terz-butil-idrochinone

Formule molecolari